Prins Valiant, een serie stripverhalen gecreëerd door de Amerikaanse tekenaar Hal Foster
Prince Valiant (1954), een Amerikaanse film uit 1954 van Henry Hathaway
Prince Valiant (1997), een Iers-Britse film uit 1997 van Anthony Hickox